Oxytelus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Johann Ludwig Christian Gravenhorst 1802. Oxytelus ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Oxytelus